Barça TV és un canal de televisió esportiu dedicat íntegrament a l'actualitat del FC Barcelona, anomenat també amb el sobrenom de Barça, d'on el canal agafa el nom propi. Aquest canal temàtic de televisió del FC Barcelona va fer la seva primera emissió el 27 de juliol de 1999 sota el nom de Canal Barça.

Des d'aleshores, l'ens audiovisual barcelonista ha configurat una emissió durant tot l'any de 12 hores diàries de programació dedicada exclusivament al club, fent una atenció especial als aspectes lligats al primer equip de futbol, a la vessant poliesportiva del club i a l'activitat social de la institució.

Informació, entreteniment, partits en directe del primer equip de futbol, dels equips del planter en totes les categories, partits històrics del FC Barcelona i programes específics que observen i mostren la realitat del teixit social barcelonista han estat i són els eixos principals de la programació del canal.

El mes de febrer del 2004 Canal Barça va passar a denominar-se Barça TV, després que el club tornés a obtenir els drets d'exclusivitat, fins aleshores en mans de Telefónica Sports.

Des del dissabte 13 de desembre de 2008, Barça TV emet en obert per TDT al Principat de Catalunya en el canal que s'anomenava EDC 2 dins el múltiplex d'Emissions Digitals de Catalunya. També es troba disponible com a canal de pagament en diferents plataformes com ara Alice Home TV (dial 288), Movistar+ (dial 69), Meo (dial 36) i ONO (dial 78), tenint més de 50.000 abonats el novembre del 2006.

El canal es produeix i s'emet íntegrament en català, tot i que a les plataformes de pagament disposa de dues pistes d'àudio addicionals que tradueixen a l'anglès i al castellà la programació.

Les instal·lacions de la televisió oficial del club estan al mateix estadi del FC Barcelona, destacant els platós a la zona mixta –en l'àrea dels vestidors– i a la tribuna del Camp Nou.

Barça TV Online 
Barça TV Online neix el maig del 2007, quan es va posar en marxa el projecte per oferir un nou servei per als internautes blaugrana de tot el món des d'on es pot seguir l'actualitat del club en format audiovisual gràcies als continguts generats per Barça TV.

Barça TV Online neix amb l'objectiu d'ésser un referent dels continguts audiovisuals del club que ajuda a optimitzar l'experiència de l'internauta barcelonista en la nova web i que facilita l'accés a la informació blaugrana amb les imatges i les locucions de tot el que passa al Camp Nou.

La nova plataforma, disponible en català, anglès i castellà, permet que els internautes de qualsevol indret del món puguin veure els diferents continguts disponibles en qualsevol moment.

Els continguts que ofereix Barça TV Online són molt variats gràcies a una àmplia graella de vídeos formada per resums de partits, entrenaments, partits històrics, seguiments de jugadors del futbol base, informació actualitzada de les seccions i programes específics com 'L'habitació dels miralls', 'Promeses', 'Contra qui juguem', entre d'altres.

Barça TV Online és un servei exclusiu de subscripció en què els socis i sòcies del club gaudeixen d'un 25% de descompte.

Barça TV Internacional 
Barça TV disposa d'un senyal internacional per on s'emeten tots o alguns dels continguts de Barça TV i que es distribueixen a través de les següents plataformes i canals de televisió:

Europa 
 Albània: Telesport
 Alemanya i Àustria: Premiere
 Bielorússia, Estònia, Letònia i Lituània: 7TV
 Bulgària: MSAT
 Espanya: Movistar+ (dial 54) i ONO (dial 78)
 França: TPS
 Geòrgia: LELO TV Channel
 Grècia: SKAITV
 Hongria, Romania i Sèrbia: IKO
 Irlanda: Setanta Sports 2
 Israel: Charlton
 Itàlia: Sportitalia
 Països Baixos: SBS
 Polònia: Polsat
 Portugal: Meo (dial 36)
 Regne Unit: Sportsxchange
 Rússia i Kazakhstan: Loranza
 Transcaucàsia: 7TV
 Turquia: Kanal A
 Ucraïna: Proverkhnost
 Ucraïna: Joint Stock Co

Orient Mitjà i Àfrica del Nord 
 Orient Mitjà: Aljazeera sport
 Orient Mitjà i Àfrica del Nord: Modern Sport TV

Àsia 
 Àsia Central: 7TV
 Japó: Jsports
 Japó: Ultrasoccer
 Sud-est asiàtic: Goal TV
 Xina: Eurosoccer

Amèrica 
 Brasil: Sky Brazil
 EUA: FOX Sports
 Mèxic: TV Azteca
 El Salvador: Megavision
 Amèrica del Sud: Direct TV

Oceania 
 Austràlia: Setanta
 Malàisia: Qtel

Principals programes 
 Recorda Míster
 El Marcador
 El Nou
 600'"
 Barça Notícies
 Hora B
 Aquí Palau
 Promeses

Referències

Enllaços externs 

 Barça TV

Futbol Club Barcelona
Canals de televisió de Catalunya en català
Canals de televisió d'esports